Kofoed, Kofod oder Koefoed ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Koefoed (* 1979), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Einar Koefoed (1875–1963), norwegischer Meeresbiologe
 Elisabeth Drewes Kofoed (1877–1948), dänische Künstlerin und Porzellanmalerin
 Flemming Kofod-Svendsen (* 1944), dänischer Politiker
 Hans Peter Kofoed-Hansen (1813–1893), dänischer lutherischer Geistlicher und Schriftsteller
 Henrik Koefoed (* 1955), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Jeppe Kofod (* 1974), dänischer Politiker
 Lotte Koefoed (* 1957), dänische Ruderin

 Peter Kofod (* 1990), dänischer Politiker, MdEP
 Peder Kofod Ancher (1710–1788), dänischer Rechtsgelehrter
 Rasmus Kofoed (* 1974), dänischer Koch
 Seana Kofoed (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Vitus Kofoed (* 1982), grönländischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Eckerö (Schiff) (früher Jens Kofoed), Fährschiff der Eckerö Linjen